Carl Schuberth kan syfta på bland andra:

* Carl Schuberth (1811–1863), tysk cellist
 Carl Schuberth (1860–1929), svensk målare och tecknare